Het seizoen 1992/93 van de Belgische Derde Klasse ging van start op 5 september 1992 en eindigde op 2 mei 1993. KMSK Deinze won in Derde Klasse A, VC Westerlo won in Derde Klasse B.

Naamswijzigingen
 Patro Eisden kreeg de koninklijke titel en werd K. Patro Eisden.

Gedegradeerde teams
Deze teams waren gedegradeerd uit de Tweede Klasse voor de start van het seizoen:
 Patro Eisden (rechtstreeks)
 Racing Jet Wavre (rechtstreeks)

Gepromoveerde teams
Deze teams waren gepromoveerd uit de Vierde Klasse voor de start van het seizoen:
 KMSK Deinze (kampioen 4A)
 KFC Vigor Wuitens Hamme (kampioen 4B)
 K. Tubantia Borgerhout VK (kampioen 4C)
 AC Hemptinne-Eghezée (kampioen 4D)

Promoverende teams
Deze teams promoveerden naar Tweede Klasse op het eind van het seizoen:
 KMSK Deinze (kampioen 3A)
 VC Westerlo (kampioen 3B)

Degraderende teams
Deze teams degradeerden naar Vierde Klasse op het eind van het seizoen:
 AC Hemptinne-Eghezée (rechtstreeks uit 3A)
 KVK Tienen (rechtstreeks uit 3B)
 K. Stade Leuven (rechtstreeks uit 3B)
 Racing Jet Wavre (financiële problemen)

Eindstand

Derde Klasse A

Derde Klasse B

Referenties
 Belgian Soccer Database
 RSSSF

Derde klasse voetbal België
Belgie 3